Фотополигон — сетевое сообщество репортажной фотографии.

В сфере интересов его аудитории: новостная фотография, документальная фотография, фотожурналистика, фоторепортаж, фото-эссе, фото-истории (photo-stories).

Структурно включает в себя 
 Сообщество в «Живом Журнале» 
 Независимый сайт сообщества https://web.archive.org/web/20181110040605/http://photopolygon.com/

В рамках «Живого журнала» сообщество представляет работы мастеров фотожурналистики, и яркие новостные фотографии с лент мировых новостных агентств, сообщения о выставках и других мероприятиях, связанных с фотожурналистикой, проводит обсуждения актуальных тем, связанных с профессией фотожурналиста.

В рамках сайта «Фотополигон» свои работы в жанре фоторепортажа могут представить все желающие, от любителей до мастеров профессии. Зрительское голосование, организованное по эксперто-ориентированной схеме, еженедельно определяет лидеров рейтинга, которые получают возможность публикации на страницах журнала Русский репортёр в отдельной рубрике «Фотополигон».

Фотожурналистика в России 
 Фестиваль ИнтерФото, Россия
 ПрессФотоРоссии
 World Press Photo

Пресса 
 Фотополигон, журнал «РР» 2008
 «Фото Полигон. То, что на самом деле снято» журнал «Фотодело» 2008

Ссылки 
 

Фотожурналистика